Ez a szócikk Abruzzo olasz megye településeit és népességét sorolja fel.

A lista

Források
 www.citypopulation.de

Abruzzo